

Geografia

Austria 
Słoweńska nazwa miejscowości:
 Gurk

Chorwacja 
 Krka – rzeka
 Krka – park narodowy

Słowenia 
 Krka – rzeka w Słowenii
 Krka - miejscowość w Słowenii

Inne 
 KRKA – stacja radiowa w Lafayette, Luizjana, USA
 Krka d.d. – słoweńska fabryka leków

Zobacz też 
 NK Krka